Перелом, перелам — дія за значенням «переломлювати, переломити» і «переломлюватися, переломитися».
 Перелом, перелам — зміна у ході якогось процесу, в розвитку, час або момент такої зміни.

Медицина 
 Перелом — порушення цілісності кістки.
 Загальний
 Автоперелом
 Маршовий перелом
 Відривний перелом
 Патологічний перелом
 Стресовий перелом
 Конкретний
 Перелом стегнової кістки
 Перелом гомілки
 Перелом груднини
 Перелом діафіза стегнової кістки
 Перелом кісток носа
 Перелом кісток черепа
 Перелом основи черепа
 Перелом ключиці
 Перелом лопатки
 Перелом пальців кисті
 Перелом плечової кістки
 Перелом плеснових кісток
 Перелом хребта
 Перелом шийки стегна
 Переломи кісток лицьового скелета
 Перелом нижньої щелепи
 Перелом верхньої щелепи
 Переломи ребер
 Перелом — порушення цілісності м'яких тканин.
 Перелом статевого члена

Топонім 

  — село в Гродненському районі Гродненської області Білорусі.
 Перелом — залізничний роз'їзд у Ярському районі Удмуртії, Росія.

Інше 
 «Перелом» — американська кримінальна драма режисера Ґреґорі Гобліта, що вийшла 2007 року.
 «Перелом» — американський психологічний трилер 2019 року режисера Бреда Андерсона.